Грецька Суперліга 2012—2013 буде 54-м сезоном футбольної Грецької Суперліги і сьомим сезоном турніром під цією назвою. Сезон розпочнеться наприкінці серпня 2012 року і завершиться у травні 2013 року з останніми матчами європейського раунду плей-оф.

Огляд команд

Клуби і стадіони

Турнірна таблиця 

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка 

2012 у грецькому спорті
2013 у грецькому спорті